Een verkeersweg:
 M-25.3 (Kosovo)
 M25.3 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M25.3 (Joegoslavië)